Goma steht für:

 Goma, Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Bistum Goma, römisch-katholische Diözese
 erster in einem europäischen Zoo (Zoo Basel) geborener Gorilla (1959–2018)
 die Sesampflanze und deren Samen (, ) in der japanische Sprache

Goma ist der Familienname folgender Personen:
 Isidro Gomá y Tomás (1869–1940), Erzbischof von Toledo
 Louis Sylvain Goma (* 1941), Premierminister der Republik Kongo (1975–1984 und 1991)
 Paul Goma (1935–2020), rumänischer Schriftsteller
 Xavier Novell Gomà (* 1969), spanischer Priester, Bischof von Solsona

Siehe auch:
 Gomaa
 Gomma